Sbratření je verbální substantivum od slovesa sbratřit. Slovo bylo použito v různých souvislostech:
 Sbratření (časopis) – prvorepublikový časopis vydávaný Přemyslem Pitterem a Pavlou Moudrou.
 Sbratření (Česká Třebová) – sousoší od Karla Pokorného z roku 1947, které připomíná osvobození Česka Rudou armádou.
 Sbratření (Vrchlického sady) – kopie sousoší z České Třebové, umístěná ve Vrchlického sadech v Praze.

Externí odkazy 
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR - slovo sbratření